Nordine est un prénom masculin, نور الدين en arabe, également transcrit Noureddine.

Il est notamment porté par :

Personnes 
Nordine Meghasli, dramaturge  et cinéaste algérien  d'origine kabyle
Nordine Mohamedi (1966-), journaliste sportif français
Nordine Iznasni

Footballeur 
Nordine Kourichi
Nordin Wooter, footballeur néerlandais

Boxeur 
Nordine Oubaali, boxeur amateur français d'origine marocaine
Nordine Aït Hiya, boxeur français

Politicien 
 Nordine Aït-Hamouda

Voir aussi 

Prénom arabe
Prénom masculin